ПМК — аббревиатура, может означать:
 ПМК — Постоянная международная комиссия по испытанию ручного огнестрельного оружия (C.I.P.).
 ПМК — плавательный мешок для кавалерии.
 ПМК — пролапс митрального клапана, сердечное заболевание.
 ПМК — Пермский моторостроительный комплекс, группа предприятий, связанных общим брендом «Пермские моторы».
 ПМК — пиперонилметилкетон.
 ПМК — передвижная механизированная колонна, учреждение, осуществляющее строительные, монтажные или ремонтные работы.
 ПМК — подростково-молодёжный клуб, учреждение, организующее постоянный досуг молодёжи и подростков.
 ПМК — план маркетинговых коммуникаций.
 ПМК — псевдомембранозный колит — редкое заболевание, проявляющееся тяжелой диареей и интоксикацией, чаще всего возникает на фоне длительной антибиотикотерапии.
 ПМК — программируемый микрокалькулятор.
 ПМК — противоминный калибр (в корабельной артиллерии).
 ПМК — Противогаз Масочный Коробочный (советский и российский военный общевоисковой противогаз)
 ПМК — посёлок в Ярцевском районе Смоленской области.